Protesty w Kazachstanie (2016)
 Protesty w Kazachstanie (2022)